Elasticità – in fisica, la capacità di un materiale di opporre resistenza meccanica alle forze che agiscono su di esso e di riacquistare la propria forma iniziale quando queste forze cessano
 Elasticità – in economia, il rapporto tra la variazione percentuale di due variabili
 Elasticità – dipinto di Umberto Boccioni de l1912
 Elasticità di una funzione – definizione matematica di elasticità puntuale